Albertinische Linie bzw. Albertiner bezeichnet:

 Albertinische Linie (Habsburg), erloschener Zweig des Hauses Habsburg, 1349–1457
 Albertiner, den ehemals königlich sächsischer Zweig des Hauses Wettin, seit 1485
 Albertiner (Orden), nach ihrem Gründer Albert Chmielowski
 Albertiner, anderer Name für das erloschene Adelsgeschlecht der Tiroler, siehe Tirol (Adelsgeschlecht)